El término Goyanes puede hacer referencia a:

 Goyanes (Boiro), aldea española de la parroquia civil de Lampón, municipio de Boiro, provincia de La Coruña, Galicia.
 Goyanes (Carballo), parroquia civil española del municipio de Carballo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Goyanes (Puerto del Son), parroquia civil española del municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña, Galicia.